Woodward steht für:
 Woodward (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Woodward (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Woodward, Inc., US-amerikanisches Unternehmen

Woodward ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodward (Alabama)
 Woodward (Iowa)
 Woodward (Oklahoma)
 Woodward (Pennsylvania)
 Woodward (South Carolina)
 Woodward Brook, Minnesota
 Woodward Junction, Alabama

Woodward steht für:
 Prévost-Woodward-Hydroxylierung, chemische Reaktion
 Woodward-Hoffmann-Regeln, Aussagen über den Verlauf von chemischen Reaktionen
 William Woodward House, historisches Haus des NRHP in Massachusetts, Vereinigte Staaten

 Woodward Dream Cruise, Oldtimerrennen in Michigan
 The Woodward, Luxushotel in Genf